Die Liste der Spieler der San José Earthquakes umfasst alle Spieler, die für das US-amerikanische Fußball-Franchise San José Earthquakes (bis 1999 San José Clash) seit dessen erstmaliger Teilnahme an der Major League Soccer 1996 mindestens einen Einsatz in der MLS absolviert haben. In den Jahren 2006 und 2007 nahm kein Team aus San José am Spielbetrieb teil.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom Ende der Saison 2021.

 Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
 Nationalität: Nennt die Nationalität des Spielers.
 von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler bei dem Franchise unter Vertrag stand. Spieler, die das Team in der Off-Season verließen, werden dabei der abgelaufenen Saison zugeordnet.
 Ligaspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler in der Regular Season für die San José Earthquakes absolvierte.
 Ligatore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler in der Regular Season für die San José Earthquakes erzielte.
 Play-off-Spiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler in den Play-offs für die San José Earthquakes absolvierte.
 Play-off-Tore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler in den Play-offs für die San José Earthquakes erzielte.
 Nationalspieler: Zeigt an, ob der Spieler im Laufe seiner Karriere in mindestens einem offiziellen A-Länderspiel zum Einsatz kam. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Spieler während seiner Zeit bei den San José Earthquakes in die Nationalmannschaft berufen wurde.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimalige Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Quellen 

!Liste
San Jose Earthquakes
Fussballspieler San Jose Earthquakes